Coppa di Turchia 2013-2014 – torneo di calcio maschile
 Coppa di Turchia 2013-2014 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Turchia 2013-2014 – torneo di pallavolo maschile
 Coppa di Turchia 2013-2014 – torneo di pallacanestro maschile